Жозе́ Аугу́шту да Ко́шта Се́нека То́рриш (, португальское произношение ; 8 сентября 1938, Торриш-Новаш, Португалия — 3 сентября 2010, Лиссабон, Португалия) — португальский футболист и тренер, победитель Кубка европейских чемпионов (1962, 1963) в составе «Бенфики».

Карьера 
Начал свою карьеру в провинциальной ассоциации Торриш-Новаш, в 1959 г. в возрасте 21 года перешёл в «Бенфику». За время выступления в высшем дивизионе чемпионата Португалии сыграл 378 матчей, в которых забил 217 мячей. В составе команды:
 дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов (1961, 1962)
 финалист Кубка Европейских чемпионов (1963, 1965, 1968)
 9-кратный чемпион Португалии (1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1971)
 обладатель Кубка Португалии (1964, 1969, 1970).
 лучший бомбардир чемпионата Португалии (1963), лучший бомбардир Кубка чемпионов (1965)

В составе сборной сыграл 34 матча, забил 14 голов. В финальном турнире чемпионата мира в Лондоне (1966) сборная Португалии завоевала «бронзу», в матче за третье место против команды СССР Торриш не только заработал пенальти, но и забил победный гол в ворота Льва Яшина, принеся победу португальцам со счётом 2:1. Последний матч за свою страну он сыграл в отборочном матче чемпионата мира 1974 г. против сборной Болгарии.

По окончании карьеры футболиста занялся тренерской деятельностью. Во главе национальной сборной впервые с 1966 г. сумел вывести её в финальную часть мирового первенства 1986 г. (Мехико).

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Витория» Сетубал
Игроки ФК «Эшторил-Прая»
Футбольные тренеры Португалии
Тренеры ФК «Витория» Сетубал
Тренеры ФК «Варзин»
Тренеры сборной Португалии по футболу
Тренеры ФК «Боавишта»
Тренеры ФК «Портимоненсе»